Bernard Rochot (1900-1971), historien des sciences, spécialiste du .
 Philippe Rochot (1946-), journaliste, lauréat du prix Albert-Londres pour ses reportages au Liban.